Interkontinentalni kup 1996. je nogometna utakmica koju su 26. studenog 1996. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali talijanski Juventus i argentinski River Plate. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio torinski sastav s minimalnih 1:0 odnosno pogotkom Alessandra Del Piera koji je ujedno proglašen i igračem utakmice.

Za Juventus je to bio treći (nakon poraza 1973. od Independientea i pobjede 1985. protiv Argentinos Juniorsa) a za River Plate drugi (nakon pobjede 1986. nad Steauom Bukurešt) nastup na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

1996.
Nogometne utakmice u Japanu